Gornja Toponica je lahko:
 Gornja Toponica, Niš (Srbija)
 Gornja Toponica, Prokuplje (Srbija)